Дзерба:

 Дзерба — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Пьяченца.
 Дзерба, Чезаре (1892—1973) — итальянский куриальный кардинал.
 Дзерба — озеро в Браславской группе озёр, Белоруссия.
 Дзерба — планета в рассказе Джанни Родари «Всё началось с крокодила».